Подменыш — существо или предмет в европейском фольклоре, которым подменяли похищенных духами или волшебными существами детей человека.
 «Подменыш» — третий эпизод второго сезона американского научно-фантастического телесериала «Звёздный путь».
 «Подмёныш» — роман Кэндзабуро Оэ, первая часть трилогии «Псевдопара».